Imię i nazwisko Marta Pérez nosiły lub noszą m.in.:
 Marta Pérez (1924–2009) – kubańska śpiewaczka, mezzosopran
 Marta Pérez (ur. 1993) – hiszpańska lekkoatletka, biegaczka średniodystansowa, olimpijka z 2020